La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és un departament o conselleria del Consell de la Generalitat Valenciana que adopta el nom a la IX Legislatura (2015-2019) al si del govern de coalició entre el Partit Socialista del País Valencià i Compromís conegut com a Govern del Botànic i que ha tingut continuïtat a la següent legislatura corresponent al segon govern del Botànic.

La conselleria exerceix les competències en matèria d'economia, indústria, energia i mines, comerç i artesania, turisme, treball, formació professional per a l'ocupació.

Té adscrits diverses entitats i organismes entre les seues funcions: Labora (antic SERVEF), l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), l'Institut Valencià de Seguretat i Salut del Treball (INVASSAT) i el Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.

Des de la X Legislatura el conseller (2015) és Rafael Climent González, de Compromís.

Estructura orgànica 
 Secretaria autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum: Rebeca Mariola Torró Soler
 Direcció general d'Economia Sostenible: José Vicente Soler Gironés
 Direcció general d'Emprenedoria i Cooperativisme: Teresa García Muñoz
 Direcció general d'Indústria, Energia i Mines: Maria Empar Martínez Bonafé
 Direcció general d'Internacionalització: María Dolores Parra Robles
 Direcció general de Comerç, Artesania i Consum: Rosa Ana Seguí Sanmateu
 Secretaria autonòmica d'Ocupació i Director general de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu i Biosca
 Direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral: Elvira Ródenas Sancho
 Direcció general d´Ocupació i Formació de LABORA: Rocío Briones Morales
 Direcció general de Planificació i Serveis, de LABORA: Eva María Hernández López
 Sotsecretaria: Natxo Costa Pina

Històric de competències 
La conselleria amb responsabilitat de gestió centrades en els sectors productius de l'indústria i el comerç existeix amb un departament propi des de l'etapa preautonòmica, incorporant les polítiques turistiques en diferents etapes:1983-1995, 2003-2004 i 2012-2015.

Solament durant el govern de Francisco Camps (PP) entre el 2004 i el 2007, la conselleria va incorporar incorporar les competències en ciència i universitat sota el mandat del conseller Justo Nieto.

Llista de conselleres i consellers

Referències 

Conselleries de la Generalitat Valenciana